Livermore kan syfta på följande platser i USA:

Livermore, Colorado
Livermore, Iowa
Livermore, Kalifornien
Livermore, Kentucky
Livermore, Maine
Livermore Falls, Maine
Livermore, New Hampshire
Livermore, Pennsylvania